AI1 — четвёртый мини-альбом южнокорейского бой-бенда SEVENTEEN. Он был выпущен 22 мая 2017 года лэйблом Pledis Entertainment. Альбом содержит восемь треков, в том числе ведущий сингл «Don't Wanna Cry».

Предпосылки и релиз 
11 мая 2017 года Pledis Entertainment выпустил видео-тизер на  странице Seventeen в Instagram в рамках подготовки к Al1. На видео изображен Вернон, блуждающий по пустынной дороге с компасом в руке. В течение следующих пяти дней двенадцать подобных трейлеров, по одному для каждого участника, были выпущены на аккаунтах социальных сетей Seventeen. 16 мая они опубликовали концептуальные фотографии  и трек-лист  мини-альбома на своих страницах в Twitter и Instagram. Кроме того, они выпустили детали альбома, которая состояла из фотокниги, 2-ух плакатов, фотокарточки, открытки и наклейки. 20 мая Seventeen выпустили первый тизер для заглавного трека «Don't Wanna Cry» на своем канале YouTube.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для заглавного трека «Don't Wanna Cry» было выпущено 22 мая и показывает участников группы, меланхолично выражающих свои сожаления в конце отношений.

Продвижение 
26 мая 2017 года Seventeen вернулись на шоу Show! Music Core. За этим последовали выступления на шоу The Show, Show Champion, M Countdown, Music Bank, Seventeen в общей сложности одержали шесть побед.

Список треков

Награды и номинации

Музыкальные программы

Примечания 

Поп-альбомы Республики Корея